Мьянма — многозначный термин.

Мьянма — государство, бывшая Бирма.
Мьянма или бирманский язык — официальный язык Мьянмы.
Мьянма или бирманцы — народ, основное население Мьянмы.
Мьянманцы — все жители Мьянмы.